Станислав Иванович Павлов (3 декабря 1974, Донецк) — российский специалист по технологиям разработки программного обеспечения. Одна из специализаций — встраиваемые операционные системы компании Microsoft. Автор книги «Введение в Windows XP Embedded», соавтор книги «Введение в Windows Embedded CE 6.0», технический редактор книги «Windows Embedded CE 6.0. Практическое руководство». Книга «Введение в Windows Embedded CE 6.0» была переведена и издана на английском языке под названием «Windows Embedded CE 6.0 Fundamentals». В 2010 году вышла обновленная версия книги «Введение в Windows XP Embedded» — книга «Основы Windows Embedded Standard 2009».

Один из специалистов, отвечающих на вопросы разработчиков встраиваемых систем на русскоязычном форуме.

C 2004 года — Microsoft Most Valuable Professional, в 2009 году — Microsoft Regional Director.

Образование 
В 1991 году окончил среднюю школу № 4 г. Красный Луч, Луганской области, УССР. В этом же году успешно поступил на физический факультет Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, в 1999 году завершил обучение и поступил в аспирантуру, в 2002 году защитился и получил звание кандидата физико-математических наук.

 Диссертация «Моделирование воздействия интенсивных потоков гамма-излучений на атомные ядра»

Карьера 
Начал свою карьеру в области информационных технологий разработчиком программ на Delphi и конфигураций 1С (ЗАО «Нептун-Европа»), затем специализировался на разработке веб-сайтов и программ под Windows — начал с ASP, VB 6.0, Commerce Server 2000 и продолжил свою карьеру как веб-разработчик уже с ASP.NET, C#, Commerce Server 2002, BizTalk Server 2004 и Content Management Server 2002 (ЗАО «Кварта Технологии»). Некоторое время занимался поддержкой системы авторизации банковских карт (СТЛ-РУ), затем вернулся в компанию Кварта Технологии и занялся направлением встраиваемых решений. С 2004 года являелся ведущим специалистом компании по встраиваемым решениям. Авторизованный тренер официальных курсов Microsoft по встраиваемым системам, c 2004 года получил статус Microsoft Most Valuable Professional, c 2009 года дополнительно Microsoft Regional Director. В 2010 году покинул компанию «Кварта Технологии» и продолжил заниматься встраиваемыми решениями и промышленной автоматизацией в российском представительстве компании Advantech. В 2011 году начал работу в компании Microsoft в России, в Департаменте стратегических технологий как эксперт по технологиям разработки программного обеспечения.

Публикации

Книги 
 Stanislav Pavlov, Pavel Belevsky «Windows Embedded CE 6.0 Fundamentals»
 Сергей Пугачёв, Станислав Павлов, Дмитрий Сошников «Разработка приложений для Windows Phone 7.5 »

Статьи 
 Павлов С. «Windows Embedded CE 6.0 — код ядра бесплатно», журнал «Мир компьютерной автоматизации» № 6. Июль 2006.
 Павлов С. «Операционные системы Windows Embedded для встраиваемых решений», журнал «Встраиваемые системы» № 1. Декабрь 2008

Ссылки 
 
 

Выпускники физического факультета МГУ